Chinggis Khaan International Airport bezeichnet folgende Flughäfen in der Mongolei:

 Chinggis Khaan International Airport (1961), eröffnet 1961
 Chinggis Khaan International Airport (2021), eröffnet 2021